Ascani – membri del Casato di Ascania

Persone
 Anna Ascani (1987) – politica italiana
 Luca Ascani (1983) – ex ciclista su strada italiano